Čierna hora – pasmo górskie we wschodniej Słowacji
 Čierna hora (1289 m) – szczyt w Górach Lewockich
 Čierna hora (1090 m) – szczyt w Górach Lewockich
 Čierna hora (1073 m) – szczyt w Górach Tokajsko-Slańskich
 Čierna hora – szczyt na Pogórzu Ondawskim
 Čierna hora (1152 m) – szczyt na Pogórzu Rewuckim na Słowacji
 Čierna hora (1335 m) – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji

Zobacz też 
 Černá hora
 Černá Hora